Afra – wczesny przekład Biblii na łacinę
 Afra – imię żeńskie
 Afra z Augsburga – męczennica za czasów panowania cesarza rzymskiego Dioklecjana
 Afra – linie lotnicze w Ghanie
 Afra – miejscowość w Syrii